Ricardo Miguel Moreira da Costa (n. 16 mai 1981) este un fotbalist portughez care evoluează la clubul PAOK din Grecia, pe postul de fundaș.

Palmares

Club
Porto
UEFA Champions League: 2003–04
Cupa UEFA: 2002–03
Cupa Intercontinentală: 2004
Primeira Liga: 2002–03, 2003–04, 2005–06, 2006–07
Taça de Portugal: 2002–03, 2005–06

Wolfsburg
Bundesliga: 2008–09

Ordine
Medalia Meritului, Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa (Casa Braganza)

Statistici

Referințe

Legături externe
Stats and profile at Zerozero
Stats at ForaDeJogo 

BDFutbol profile
National team data  

2010 FIFA World Cup profile 
CiberChe stats and bio  

Fotbaliști portughezi
Fotbaliști internaționali portughezi
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fundași
Portughezi în viață
Fotbaliști ai Valencia CF
Fotbaliști ai FC Porto
Fotbaliști ai cluburilor din Franța
Fotbaliști ai cluburilor din Germania
Fotbaliști ai cluburilor din Qatar